

Abbigliamento
Maglia – capo di abbigliamento sia maschile che femminile
Maglia – tessuto prodotto con la lavorazione a maglia

Araldica
 Maglia – in araldica indica il rombo vuoto.

Elettrotecnica
 Maglia – in elettrotecnica è un insieme di rami in un circuito elettrico.

Geografia
 Maglia – porzione della superficie delimitata dal reticolo di meridiani e paralleli

Geometria
 Maglia – in geometria è, in un sistema di coordinate curvilinee, il quadrangolo delimitato da quattro linee del sistema e avente i lati curvi.

Matematica
 Maglia – nella teoria dei grafi, è un elemento dei grafi

Numismatica
 Maglia – in numismatica è una moneta dal valore di mezzo denaro

Sport
Nel ciclismo, la maglia è usata come simbolo distintivo del campione in carica.

In tutti i campionati del mondo organizzati dall'Unione Ciclistica Internazionale il vincitore in ciascuna disciplina indossa la maglia iridata; inoltre in tutti i campionati nazionali il vincitore indossa la maglia con i colori nazionali.

Nei tre Grandi Giri, ma in generale in tutte le corse a tappe, hanno particolare importanza le maglie assegnate ai leader delle varie classifiche. Vengono messe in palio maglie di colore differente, variabili da competizione a competizione, per la classifica generale e per le classifiche accessorie. Nei Grandi Giri si assegnano o si sono assegnate nel passato, tra le altre:

la maglia gialla per chi guida:
la classifica generale al Tour de France (dal 1919);
la classifica generale alla Vuelta a España (dal 1955 al 1976, dal 1978 al 1998);
 la maglia rosa per chi guida la classifica generale al Giro d'Italia (dal 1931);
la maglia rossa per chi guida:
la classifica generale alla Vuelta a España (nel 1945, dal 2010);
la classifica a punti al Giro d'Italia (dal 1967 al 1968, dal 2010);
la classifica a punti al Tour de France (nel 1968);
la classifica sprint al Tour de France (dal 1984 al 1989);
la classifica scalatori alla Vuelta a España (nel 1987);
la maglia verde per chi guida:
la classifica a punti al Tour de France (dal 1953, eccetto il 1968);
la classifica a punti al Vuelta a España (dal 2009);
la classifica scalatori al Giro d'Italia (dal 1974 al 2011);
la classifica scalatori alla Vuelta a España (dal 1935 al 1985, dal 1990 al 2005);
la maglia a pois per chi guida:
la classifica scalatori al Tour de France (maglia bianca a pois rossi, dal 1975);
la classifica scalatori alla Vuelta a España (maglia bianca a pois blu, dal 2010);
la classifica scalatori alla Vuelta a España (maglia bianca a pois neri, dal 1988 al 1989);
la maglia bianca per chi guida:
la classifica dei giovani al Tour de France (dal 1975 al 1989, dal 2000); 
la classifica dei giovani al Giro d'Italia (dal 1976 al 1994, dal 2007);
la classifica combinata alla Vuelta a España (dal 2002);
la classifica generale alla Vuelta a España (nel 1941);
la classifica combinata al Tour de France (dal 1968 al 1974);
la maglia ciclamino per chi guida la classifica a punti al Giro d'Italia (dal 1969 al 2009);
la maglia azzurra per chi guida:
la classifica scalatori al Giro d'Italia (dal 2012);
la classifica dell'Intergiro al Giro d'Italia (dal 1989 al 2006);
la classifica a punti alla Vuelta a España (dal 1945 al 1986, dal 1990 al 2008);
la maglia oro per chi guida la classifica generale alla Vuelta a España (dal 1999 al 2009);
la maglia arancione per chi guida:
la classifica generale alla Vuelta a España (dal 1935 al 1936, nel 1942, nel 1977);
la classifica scalatori alla Vuelta a España (dal 2006 al 2008);

Tecnologia
Maglia, prodotto artigianale o industriale realizzato con fili o filati a nodo aperto

Pagine correlate 
Maglie (disambigua)

Altri progetti